Burajka (Al-Kunajtira)
 Burajka (As-Suwajda)
 Burajka (Hajfa)